Armageddon (Bijbel), een Bijbels begrip
 Armageddon (film), een scifi-rampenfilm uit 1998
 Armageddon (Badings), een compositie voor sopraan, harmonieorkest en geluidsband van Henk Badings
 Armageddon (Mertens), een compositie voor harmonieorkest van Hardy Mertens
 Waiting for Armageddon, een documentaire (eerste vertoning 10 januari 2010, New York)
 Armageddon (Britse band), een Britse hardrockband
 Armageddon (Zweedse band), een Zweedse metalband
 een lied van de Duitse band Söhne Mannheims
 Armageddonstijl, zangstijl
 Armageddon (SAS), een spionageroman van Gérard de Villiers
 WWE Armageddon, een jaarlijks gehouden worstelevenement
 Armageddon - Les Effets Speciaux, attractie in het Walt Disney Studios Park
 Sudden death (schaken) of Armageddon, een vorm van snelschaken
 Armageddon: A Novel of Berlin, een boek van Leon Uris